Монтаж:

Процесс 
 Монтаж медиаконтента — переработка видео- или аудиоматериала (в кинематографе, на телевидении, на радио, на звукозаписывающих студиях) — упорядочение исходных материалов, в результате которого получается иной целевой контент. Человек, занимающийся этой деятельностью, называется «монтажёр».
 Монтажные работы (в технике, в электротехнике, в строительстве) — процесс сборки, установки конструкций, механизмов, электросхем и т. п. Человек, занимающийся этой деятельностью, называется «монтажник, монтировщик, монтёр».
 Монтаж в фотографии — процесс и результат создания изображений, составленных из частей различных фотографий.

В культуре и искусстве 
 «» (몽타주) — южнокорейский фильм 2013 года.

См. также

Примечания